Il singolare del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Mats Wilander 6-4, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Yannick Noah (campione)
 Mats Wilander (finale)
 Andrés Gómez (primo turno)
 Chip Hooper (secondo turno)

 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Mark Dickson (secondo turno)
 Pavel Složil (secondo turno)
 Víctor Pecci (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1982